142 км — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск / Солнечногорского района Московской области.

Названа по расстоянию от станции Александров, однако километровый столб расположен несколько западнее платформы, то есть она формально на 141-м километре. По официальным документам является постом, что не соответствует действительности (никогда не была постом).

В 6—7 минутах ходьбы к северу от платформы (через посёлок Поварово) находится платформа Поваровка Ленинградского направления (главного хода Октябрьской железной дороги), используется для пересадки на радиальное направление. Это единственное место пересадки с Большого кольца на Ленинградское направление, в отличие от пересечений с другими радиальными направлениями, общей станции нет.

Чуть восточнее платформы находится путепровод над Ленинградским направлением. Южнее и севернее (за путепроводом) платформы проходят два съезда (ветки № 2 и № 5), являющиеся двухпутным перегоном от Поварово III на станцию Поварово I Ленинградского направления. Третий путь, проходящий рядом с северным путём у платформы, является одним из путей этого перегона. Ранее на узле была развязка из пяти соединительных ветвей, но три из них были разобраны и не действуют — ветка № 3 от Поварово III на Москву, ветка № 7 от Москвы на Поварово-2, ветка № 1 от Поварово II на Поварово I.

Остановочный пункт состоит из единственной островной платформы. Платформа низкая, укороченная (примерно на 4 вагона). Особенность платформы в том, что она единая лишь в западной части, а с восточной стороны разделена на две «боковых» платформы разной высоты (поскольку пути проходят поворот перед мостом на разной высоте). Касс и турникетов на платформе нет.

Один из путей у платформы (более высокий по профилю, на Манихино, средний из трёх) находится в границах станции Поварово III, так как входной светофор по нему находится ближе к путепроводу. Второй путь (на Поварово II) относится к перегону, так как входной чуть далее платформы.

Платформа обслуживается электропоездами:
 С южной стороны — депо ТЧ-20 «Апрелевка» Киевского направления. 3 пары поездов в день из/в сторону Манихино I — Кубинки I — Бекасово I — Детково (в том числе один «прямой» поезд из Апрелевки). Конечной для них является станция Поварово II одним перегоном северо-восточнее.
 Поезда могут опаздывать до нескольких часов или отменяться из-за загруженности Большого кольца грузовыми поездами (в том числе для сортировки на станции Бекасово)
 До лета 2011 года участок Икша — Кубинка-1 обслуживался депо Нахабино Рижского направления, но затем участок Поварово II — Кубинка I был передан депо Апрелевка (некоторые рейсы до Кубинки II были продлены до Поварово II)
 С северо-восточной стороны — Депо Александров Ярославского направления и депо Лобня Савёловского направления. Конечной является станция Поварово III одним перегоном южнее. 3 пары от/до Александрова (через Икшу / Яхрому) и 1 пара от/до Икши.

Фотографии

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области
 142 км (платформа Рязанского направления)
 142 км (платформа Ярославского направления)

Примечания

Ссылки 

 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Солнечногорск
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги